Richard Wright (1908–1960) amerikai regényíró, novellista, újságíró, közíró
 Richard Wright (1943–2008) angol zongorista és billentyűs (Pink Floyd)
 Richard Wright (1977) angol válogatott labdarúgó